

Patronyme 

 Albert d'Olivier de Pezet (1792-1867), homme politique français ;
 Charles Vincent Francois Pezet de Corval (1800–1861), médecin-major au service du Grand-duché de Bade ;
 Ernest Pezet (1887-1966), homme politique français ;
 Geneviève Pezet (1918-2009), peintre et sculptrice française ;
 Jean-Baptiste Pezet (1983- ), joueur français de rugby à XV ;
 Juan Antonio Pezet (1834-1879), militaire et homme d'État péruvien ;
 Michel Pezet (1942- ), homme politique français ;
 Paul Pezet (1848-1938), homme politique français ;
 Paul Pezet (1622-1707), peintre officiel français du consulat de Montpellier.

Références